Mireille - forma francese del nome proprio di persona Mirella
Mireille - opera lirica di Charles Gounod
Mireille - cortometraggio muto del 1906 diretto da Louis Feuillade e Alice Guy
Mireille - album di Dick Annegarn
594 Mireille - asteroide della fascia principale
Tifone Mireille - tifone che colpì il Pacifico nel 1991

Pagine correlate
Mirèio